Le Championnat du monde féminin de curling 2021 se déroule à Calgary au Canada du 30 avril au .
Il était initialement programmé du 20 au 28 mars 2021 à Schaffhouse en Suisse mais a été déplacé en raison de la pandémie de Covid-19.

Équipes

Premier tour

Programme

Classement

Sessions

Session 1

Session 2

Session 3

Session 4

Session 5

Session 6

Session 8

Session 9

Premier eight-ender effectué pendant le championnat du monde féminin.

Session 10

Session 11

Session 12

Session 13

Session 14

Session 15

Session 16

Session 17

Session 18

Session 19

Session 20

Session 21

Session 22

Session 23

Session 7

Phase finale

Tableau 
Heure locale : UTC−06:00

Quarts de finale

Demi-finales

Troisième place

Finale

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

2021
Curling féminin
Compétition de curling au Canada
Sport au Canada en 2021
Championnat Monde Curling féminin
Championnat Monde Curling féminin
Championnat du monde à Calgary